Sint-Godelieveabdij (Brugge)
 Abdij Ten Putte ook wel Sint-Godelieveabdij